Långträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långträsktjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Långträsktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (10,3 ha)
Långträsktjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Långträsktjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Långträsktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn